Batilly (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Batilly (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia